Extraction du liquide d'un corps, le plus souvent pour en faire une boisson : le jus.
 Jus de fruits
 Jus de légumes
 Jus de canne à sucre (Vesou)
 Jus de sapho (boisson fictive de l'univers de Dune)
 Au Cameroun, les sodas aux fruits sont souvent nommés des jus

 Par analogie, différents autres liquides :
Jus de chaussette (surnom du café)
 Jus d'éléphant (surnom de l'étorphine)
Jus de poteau (expression québécoise  pour désigner un sirop d'érable de mauvaise qualité)

 Les électriciens disent dans leur jargon le jus pour désigner le courant électrique

 Notion de droit, en latin, qu'on trouve notamment dans :
 Jus cogens
 Jus sanguinis
 Jus soli
 Jus gentium
 
 Jus naturalis
 Jus commune

 Prénom ou surnom
 Jus Allah
 Jus Addiss
 Bigg Jus